Horvátország
 Ivanóc (), falu és község Vukovár-Szerém megyében

 Szlovákia
 Ivánháza (1899-ig Ivanócz, ), Szlovákia, Trencséni kerület, Trencséni járás

 Szlovénia
 Ivanóc, Alsószentbenedek () falu régi magyar neve Alsómarác községben, Pomurska régióban